Laiyuan (powiat) – powiat w Chinach, w prowincji Hebei, w prefekturze miejskiej Baoding
 Laiyuan (1887) – chiński krążownik pancerny